Kris Peeters (politicus) (1962), Belgisch politicus
Kris Peeters (mobiliteitsdeskundige) (1964), Belgisch mobiliteitsdeskundige, lector en politicus

Zie ook
 Chris Peeters (doorverwijspagina)